Gruß und Kuß aus der Wachau steht für:

 Gruß und Kuß aus der Wachau (Singspiel), ein Singspiel von Jára Benes
 Gruß und Kuß aus der Wachau (Film), einen österreichischen Spielfilm von Fritz Schulz